

Géographie 

 Gottignies est une ancienne commune belge fusionnée avec la ville du Rœulx.

Famille et Personnalités 

Gottignies est également le nom d'une famille (voir Famille de Gottignies) de la noblesse belge, à laquelle appartiennent les personnalités suivantes :

 Augustin de Gottignies (†1656), chevalier, secrétaire du Conseil privé.
 Gilles-François de Gottignies (1630-1689), fils d'Augustin, jésuite, mathématicien et astronome.
 Lancelot de Gottignies (†1673), évêque de Ruremonde, fils d'Augustin.